La nazionale di baseball polacca Under-15 rappresenta la Polonia nelle competizioni internazionali di età non superiore ai quindici anni.

Piazzamenti

Europei 
 1994 :  3°

Under-15